Алберт Айнщайн е името на известния немски физик, като Айнщайн може да се отнася за:

 Айнщайн, голям лунен кратер
 2001 Айнщайн, астероид в основния пояс
 Айнщайн, космическа обсерватория на НАСА
 Айнщайн, единица във фотохимията
 Айнщайний (Es), химичен елемент с атомен номер 99
 Кулата Айнщайн, обсерватория в Потсдам, Германия
 Айнщайн често се използва като синоним на гений